Massi ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Massi (1952–2010), zentralafrikanischer Politiker
 Danilo Massi (* 1956), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Nick Massi (1935–2000), US-amerikanischer Sänger
 Rodolfo Massi (* 1965), italienischer Radrennfahrer
 Simone Massi (* 1970), italienischer Animator, Zeichner, Regisseur, Illustrator
 Souad Massi (* 1972), algerische Singer-Songwriterin und Gitarristin
 Stelvio Massi (1929–2004), italienischer Kameramann und Regisseur
 Vincenzo Massi (1781–1841), italienischer Geistlicher, Diplomat des Heiligen Stuhls und Bischof von Gubbio

Massi steht für:
 Massi (Benin), Arrondissement im Départment Zou, Benin

Siehe auch:
 Massie (Begriffsklärung)
 Massy (Begriffsklärung)
 Masi (Begriffsklärung)